Hostos ist der Familienname folgender Personen:

 Eugenio María de Hostos (1839–1903), puerto-ricanischer Pädagoge und Schriftsteller
 Ramón Aveledo Hostos (1921–2002), venezolanischer Ornithologe und Naturschützer